Claire Feuerstein era la detentore del titolo ma ha perso nei quarti di finale contro Anna-Lena Friedsam.

Il singolare del torneo di tennis Open GDF Suez Région Limousin 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Kristýna Plíšková che ha battuto in finale Tamira Paszek 3–6, 6–3, 6–2.

Teste di serie 

  Sílvia Soler Espinosa (semifinali)
  Mirjana Lučić-Baroni (primo turno)
  Nadežda Kičenok (secondo turno)
  Johanna Konta (primo turno)

  Claire Feuerstein (quarti di finale)
  Maria João Koehler (primo turno)
  Lucie Hradecká (quarti di finale)
  Andrea Hlaváčková (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Open GDF Suez Région Limousin 2013